Иван Фёдорович Масловский:
 Иван Фёдорович Масловский (1837—1904) — почётный лейб-медик.
 Иван Фёдорович Масловский (1915—1944) — Герой Советского Союза.